

Geografia

Austria 
 Gerersdorf – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land
 Gerersdorf-Sulz – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Güssing

Zobacz też 
 Gerasdorf
 Gersdorf